Карбон (округ, Монтана)
 Карбон (округ, Пенсільванія)
 Карбон (округ, Юта)
 Карбон (округ, Вайомінг)